Roe Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Roe Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn, w Brent
 Roe Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire, w North Hertfordshire
 Roe Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire, w Welwyn Hatfield